La Tropicale Amissa Bongo 2019 var den 14. udgave af det gabonske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 21. januar til 27. januar 2019. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2019 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev italienske Niccolò Bonifazio fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

2019
Cykelløb i 2019